Hikawa (district), een district in de Japanse prefectuur Shimane
 Hikawa (Kumamoto), een gemeente in de Japanse prefectuur Kumamoto